Het seizoen 1993/1994 van FC Groningen was het 23ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen. De club kwam voor het veertiende opeenvolgende jaar uit kwam in de Eredivisie.

Het was het eerste seizoen onder de nieuwe trainer Theo Vonk, onder zijn leiding verliep het seizoen erg moeizaam en de club leek op degradatie af te stevenen. Nadat Vonk eerder al bekend maakte geen gebruik te maken van de optie om na het lopende seizoen bij de club te blijven en aankondigde na de zomer bij AZ in dienst te treden besloot de club op 17 maart 1994 dat Vonk niet meer de ideale man was om degradatie af te wenden. Daarop werd besloten dat zijn assistent Wim Koevermans het seizoen af zou maken als eindverantwoordelijke. Onder leiding van Koevermans lukte het om als 14e te eindigen in de Eredivisie, op de laatste speeldag werd degradatie voorkomen. 

In het KNVB bekertoernooi speelde de club maar één wedstrijd. In de tweede ronde, waarin de betaald voetbalclubs instroomden, werd verloren van RBC.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand Eredivisie

KNVB Beker

Wedstrijden 

1994
Groningen